Royal Oak – esemplare di quercia
 Royal Oak – comune statunitense nello stato del Michigan
 Royal Oak – fermata della metropolitana di Londra
 HMS Royal Oak – nome assegnato a più navi della Royal Navy